Raduga (russisch Радуга = Regenbogen) steht für:

 den 1925 gegründeten sowjetischen Kinderbuchverlag Raduga (Verlag),
 den russischen Raketenhersteller MKB Raduga,
 die unbemannte Landekapsel VBK-Raduga, mit der Material von der Raumstation Mir zur Erde befördert wurde,
 eine Serie von russischen Kommunikationssatelliten, siehe Raduga (Satellit),
 den Raduga (Fernseher),
 den weiblichen russischen Vornamen, siehe Raduga (Vorname),
 den 1944 erschienenen Film, siehe Raduga (Film), sowie
 das Dorf Raduga (Weißrussland)